Leitor de livros digitais - chamados em inglês de readers ou e-readers

Localidades

Reader (Arkansas)

Desambiguação